Créé en 2010 par l'écrivain et historien d'art Guillaume de Sardes grâce au soutien de Fabien Baussart, Le Monde de l'art est un trimestriel dédié aux Beaux-Arts (en particulier aux collections privées et aux ateliers d'artiste).

Ligne éditoriale 

Dans la lignée de la revue FMR, dont la parution a stoppé en 2008, Le Monde de l'Art fait intervenir des écrivains, historiens d'art, collectionneurs ou artistes reconnus. Elle assure la couverture des collections privées, comme celles du Palais Sursock ou celle de Franco Maria Ricci. Des inédits ou la présentation d'artistes récents sont aussi proposés. Ses 100 pages sont imprimées en France par Clerc sur un papier Condat demi-mat de , pour l’intérieur, et , pour la couverture.

Quelques collaborateurs 

Élisabeth Barillé, Neil Bicknell, Renaud Camus, Éric Chevillard, Jean Clair, Arthur Cohen, Jean-Pierre Cuzin, Jean-Paul Enthoven, Dominique Fernandez, Ferrante Ferranti, Patrick Mauriès, Gabriel Matzneff, Christiane de Nicolay, Richard Overstreet, Alain Rauwel, Bertrand de Saint Vincent

Publications

Automne 2010 
 La collection privée de Lady Cochrane, par Dominique Fernandez
 Arikha, par Jean Clair
 La vie facile au , par Philippe Salvadori
 Le Château de Montgeoffroy, par Christiane de Nicolay
 Picasso et les Fitzgerald, une rencontre imaginaire ?, par Jean-Paul Enthoven

Hiver 2011 
 La Collection privée de Franco Maria Ricci, par Patrick Mauriès, Silvia Benedetti, Guillaume de Sardes
 Fraudeurs et plagiaires, par Jean-Pierre Cuzin
 Ernest Pignon-Ernest, par Élisabeth Barillé, Jean-Luc Hennig, Manuel Jover
 La Scarzuola, par Patrick Mauriès
 La fonderie Susse, par Valentin Benoît, par Ji-Eun Lee

Lien externe 
 Site officiel

Notes et références 

Revue d'art
Presse culturelle en France
Presse consacrée à l'art contemporain en France
Presse trimestrielle en France
Titre de presse créé en 2010